Szendrő, magyar város Borsod-Abaúj-Zemplén megyében
Szendrő (Smederevo), szerbiai város a Duna jobb partján, középkori magyar neve Vég-Szendrő
 Szendrő, keresztnév
 Szendrő József színész, színigazgató